Charles Wyndham Goodwyn (1934-2015),  philatéliste britannique ;
 Edmund Goodwyn (1756-1829), physiologiste britannique ;
 John Goodwyn Barmby (1820-1881), socialiste et utopiste britannique.